Rethel steht für:

 Rethel, Stadt im Département Ardennes, Frankreich
 Arrondissement Rethel, Verwaltungseinheit im Départements Ardennes, Frankreich
 Kanton Rethel, Frankreich
 Herzogtum Rethel, historisches Territorium, Frankreich

Rethel ist der Familienname folgender Personen:

 Sohn-Rethel (Malerfamilie)
 Alfred Rethel (1816–1859), deutscher Historienmaler
 Alfred Sohn-Rethel (Maler) (1875–1958), deutscher Maler
 Alfred Sohn-Rethel (1899–1990), Nationalökonom, Philosoph und Soziologe
 Else Sohn-Rethel (1853–1933), deutsche Malerin, Zeichnerin und Sängerin
 Hans-Joachim Sohn-Rethel (1905–1955), deutscher Schauspieler
 Karli Sohn-Rethel (1882–1966), deutscher Maler
 Otto Rethel (1822–1892), deutscher Historien-, Genre- und Porträtmaler
 Otto Sohn-Rethel (1877–1949), deutscher Maler
 Simone Rethel (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Walter Rethel (1892–1977), deutscher Flugzeugkonstrukteur